Strade Bianche for kvinder 2018 var den 4. udgave af cykelløbet Strade Bianche. Løbet var en del af UCI Women's World Tour og blev arrangeret 3. marts 2018. Det blev vundet af hollandske Anna van der Breggen fra Boels-Dolmans.

Hold og ryttere

Danske ryttere
Julie Leth kørte for Wiggle High5
Cecilie Uttrup Ludwig kørte for Cervélo-Bigla Pro Cycling
Camilla Møllebro kørte for Hitec Products-Birk Sport
Christina Siggaard kørte for Team Virtu Cycling Women

Resultater

Eksterne henvisninger

2018
Cykelløb i 2018